Fu un ufficiale della Marina Reale Danese.

In seguito all'emanazione dell'Atto di Successione Danese del 1953, che escluse dalla linea di successione coloro che non discendevano direttamente da Cristiano X di Danimarca e da sua moglie, Alessandrina di Meclemburgo-Schwerin, secondo un matrimonio approvato, fu escluso di fatto dalla linea di successione al trono.

Morì celibe e senza figli.

Ascendenza

Altri progetti